Никола Андреев може да се отнася за:

 Никола Андреев (1876 – 1912) – български офицер, капитан, геройски загинал в боевете край Одрин през 1912 г.;
 Никола Андреев (1882 – 1917), известен като Гостиварчето и Арнаутчето – български военен деец и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация;
 Никола Андреев (1879 – 1911), известен като Алай бей или Кольо Мокренски – български военен и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, костурски войвода и участник в Илинденско-Преображенското въстание;
 Никола Андреев (?) – български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация в Одрински революционен окръг;
 Никола Андреев (1919 – 2007) – български партизанин.